Valentín Gómez puede referirse a:

 Valentín Gómez (1774-1839), sacerdote y político argentino;
 Valentín Gómez Farías (1781-1858), presidente mexicano.
 Valentín Gómez Gómez (1843-1907), político español.
 Valentín Gómez (2003-), futbolista argentino